Verenigde Volkspartij (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe), politieke partij in Polen
Zoological Society of London,  wetenschappelijk genootschap van natuuronderzoekers, opgericht in 1826